Allert von Sittman, död 1619 i Nya Lödöse var en av Nya Lödöses sista borgmästare innan Göteborg fick sina privilegier den 4 juni 1621 av Gustav II Adolf. 

von Sittman var gift med Brita Andersdotter (Hök). 

Tillsammans fick de dottern Armika Sittman som gifte sig med Israel Norfelt, burggreve i Göteborg.

Källor 

Borgmästare i Sverige
Avlidna 1619
Män
Födelseår saknas